P16 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 16, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament